Risi bezeichnet:

 reiskornförmige Nudeln, siehe Kritharaki

Risi ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Risi (19. Jh.), Modell und Geliebte des Malers Anselm Feuerbach
 Armin Risi (* 1962), Schweizer Esoterik-Autor
 Bruno Risi (* 1968), Schweizer Bahnradrennfahrer
 Claudio Risi (1948–2020), italienischer Filmregisseur
 Dino Risi (1916–2008), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Edward Gabriel Risi OMI (* 1949), Bischof von Keimoes-Upington
 Marco Risi (* 1951), italienischer Filmregisseur
 Nelo Risi (1920–2015), italienischer Autor und Filmregisseur
 Peter Risi (1950–2010), Schweizer Fußballspieler
 Valeria Risi (* um 1968), uruguayisch-deutsche Fernsehmoderatorin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Riesi
 Risi Competizione, US-amerikanisches Motorsportteam
 Rissi
 Tauriphila risi, eine Libellenart